Kriva Lisina je zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj.

Ostatak je jedne od zadnjih prašuma u Hrvatskoj. Nalazi se u Maloj Plješivici. Zauzima površinu od 122 hektara.

Izvori 
Ličko-senjska županija

Vanjske poveznice 
Kriva Lisina Slike

Prašume u Hrvatskoj
Zaštićena područja u Hrvatskoj